Альянс за прогресс () — правоцентристская политическая партия Перу. Основана 8 декабря 2001 года в Трухильо Сезаром Акунья Перальта.

История 
Партия была основана в 2001 году в Трухильо Сезаром Акунья Перальта, который был избран депутатом в 2000 году от Национальной партии солидарности, которая в 2001 году вошла в альянс с Христианской народной партией. В 2006 году Альянс за прогресс начал участвовать во всеобщих выборах с Натале Ампримо в качестве кандидата в президенты. На выборах в законодательные органы, состоявшихся 9 апреля 2006 года, партия получила 2,3% голосов избирателей, но ни одного места в Конгрессе Республики.

Уже учредив свою партию, Акунья был избран мэром Трухильо в 2007 году, а затем переизбран в 2010 году. В 2014 году Акунья был избран губернатором региона Ла-Либертад, но менее, через год оставил пост губернатора, чтобы баллотироваться на пост президента.

С 2010 года Альянс за прогресс входил в коалицию «Альянс за великие перемены» вместе с Перуанской гуманистической партией, Христианской народной партией и Национальным восстановлением. Этот альянс возглавлял Педро Пабло Кучински, который баллотировался на пост президента на выборах 2011 года. На этих выборах Альянс за прогресс получил 2 из 130 мест Конгресса Республики.

В июне 2012 года Национальное управление избирательных процессов оштрафовало партию на более чем 9 млн солей за то, что она получила взносы, в десять раз превышающие разрешенный лимит от Университета Сезара Вальехо, принадлежащего Сезару Акунья Перальте.

На президентских выборах 2016 года партия выставила Сезара Акунья кандидатом в президенты. Однако 14 февраля того же года был опубликован отчёт в программе «Панорама Воскресенье», в котором были представлены доказательства того, что он сделал пожертвование 10 тыс. солей торговцу на рынке города Чозика. Также было выявлено, что он пожертвовал 5 тыс. солей молодому человеку с ограниченными возможностями в Пьюре. Эти действия подпадали под нарушение статьи №42 Закона о политических партиях, в котором политическим группам запрещалось предлагать деньги, подарки или товары, поскольку это считается политической пропагандой. В связи с этим 5 марта 2016 года Специальное жюри выборов в Центре Лима решило исключить Сезара Акунью из избирательного процесса. На парламентских выборах 2016 года партия получила 8 мест Конгресса.

На выборах 2020 года получила 22 места в парламенте, 10 ноября её представитель Луис Вальдес Файес избран спикером парламента.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Президентские выборы

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Перу
Консервативные партии
Либеральные партии